Kollet, comune della Guinea, nella prefettura di Télimélé
Kollet, comune della Guinea, nella prefettura di Tougué